BZP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bizant (Australia)